Гада Шуаа (;
род. 10 сентября 1973 года, Мухрада, Сирия) — сирийская легкоатлетка, выступавшая в семиборье, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Азии. Единственная олимпийская чемпионка в истории Сирии.

Начинала спортивную карьеру как баскетболистка, переключилась на семиборье в 1991 году.

Чемпионка Олимпийских игр 1996 года в Атланте (в Атланте была знаменосцем сборной Сирии на церемонии открытия). В Атланте в отсутствие главных конкуренток чемпионка мира 1995 года Шуаа выиграла весьма уверенно, опередив ставшую второй Наталью Сазанович из Белоруссии. Золото 22-летней Шуаа стало первым для Сирии на Олимпийских играх и всего лишь второй медалью после серебра борца Джозефа Атии, завоёванного в 1984 году в Лос-Анджелесе. Участвовала также в Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (25-е место) и Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (не закончила выступления из-за травмы, после чего навсегда покинула профессиональный спорт). 

Гада Шуаа является семикратной рекордсменкой Сирии в различных легкоатлетических дисциплинах (200 м, 100 м с барьерами, прыжки в высоту, прыжок в длину, толкание ядра, метание копья и семиборье).

Исповедует христианство. Во время Гражданской войны в Сирии поддержала правящий режим, некоторое время служила в Национальных силах обороны пулемётчицей. В настоящее время проживает в Германии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Сайт shouaa.com

Многоборцы Сирии
Олимпийские чемпионы от Сирии
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Азиатских игр по лёгкой атлетике
Участники гражданской войны в Сирии